Resplendor de raigs gamma terrestre (Terrestrial gamma-ray flash)
 Factor de creixement transformant (Transforming growth factor)